Le Groupe des dix peut désigner

 Le groupe des dix, une réunion informelle de personnalités françaises réfléchissant sur des questions en rapport à la science et à la politique et qui a fonctionné de 1969 à 1976.
 Le groupe des dix une première forme de l'Union syndicale Solidaires créée en 1981.
 Le groupe des dix est un groupe de peintres américains formé en 1897.
 G-10 (économie)